

Saints 
 Sylvain de Romme (?-160), saint catholique.

Patronyme 

 Charles-Gilbert Romme (1750-1795), homme politique et révolutionnaire français ;
 Charles Romme (1745-1805), géomètre français ;
 Gianni Romme (né en 1973), patineur de vitesse néerlandais ;
 Marius Romme (né en 1934), psychiatre néerlandais ;
 Mathias Saint-Romme (1844-1920), homme politique français.

Toponyme 

 Romme, rivière dans le département de Maine-et-Loire ;
 Col de Romme, col du département français de la Haute-Savoie ;
 Romme, station située sur la commune de Nancy-sur-Cluses, en Haute-Savoie ;
 Viaduc sur la Romme, viaduc autoroutier du Maine-et-Loire.
 Romme, localité de la commune de Borlänge en Suède.

Autres 
 Système Romme du calendrier républicain, système du Comité Romme.